AEL Limassol puede hacer referencia a:
AEL Limassol FC, sección de fútbol del club AEL Limassol de Chipre.
AEL Limassol BC, sección de baloncesto del club AEL Limassol de Chipre.